Lúcio Fúrio Medulino (cônsul em 474 a.C.), cônsul em 474 a.C.
 Lúcio Fúrio Medulino (tribuno consular em 432 a.C.), tribuno consular por três vezes, em 432, 425 e 420 a.C.. Pai de Marco Fúrio Camilo.
 Lúcio Fúrio Medulino (cônsul em 413 a.C.), tribuno consular por três vezes, em 432, 425 e 420 a.C. e filho do anterior. Irmão de Marco Fúrio Camilo.
 Lúcio Fúrio Medulino Fuso, tribuno consular em 381 e 370 a.C.. Filho de Marco Fúrio Camilo.

Desambiguações de antropônimos